Ryno bezeichnet:
 Ryno, eine Erzählung von Ludwig Tieck 
 Ryno (Fahrzeug), ein selbstbalancierendes Fahrzeug
 Johan Ryno (* 1986), schwedischer Eishockeystürmer

Siehe auch:
 Rhino (Begriffsklärung)
 Rhinow (Begriffsklärung)
 Rino (Begriffsklärung)
 Rynoltice (deutsch Ringelshain), eine kleine Gemeinde in der Tschechischen Republik am südlichen Abhang des Lausitzer Gebirges